Weykopf ist der Name von

 Dora Weykopf (1852–1880), deutsche Tänzerin

Weykopf bezeichnet

 J. H. Weykopf, Hofinstrumentenmacher in Hannover